Э́бби Ха́ва Стайн (; ) — американская трансгендерная активистка, оратор, блогер, модель, писательница и бывший раввин. Она является первой открытой транс-женщиной, выросшей в хасидской общине и прямым потомком основателя хасидского иудаизма Баал-Шем Това. В 2015 году она основала первую общенациональную группу поддержки для трансгендерных иудаистов.

Стайн также является первой женщиной, причём первой открытой женщиной-транссексуалом, которая была посвящена в иудейской синагоге, получив степень раввина в 2011 году, прежде чем стать трансгендером. Она не работала раввином по крайней мере с 2016 года.

Жизнь и карьера 
Стайн родилась 1 октября 1991 года в Уильямсберге, Нью-Йорк. Она является шестым ребёнком из 13-и детей в семье известных хасидских лидеров. Её семья имеет польские, украинско-румынские, сербские и израильские корни, причём преобладающее происхождение принадлежит современной Украине. Стайн приобрела популярность и стала интересовать людей, в том числе из за того что она является внучкой одного знаменитого хасидского ребе из Бруклина. Она выросла на идише и иврите и получила образование в традиционной еврейской дневной школе для мальчиков. Общество, в котором она росла, сильно сегрегированно по половому признаку, что влияет практически на все аспекты повседневной жизни. Она училась в иешиве Вижница в Киамеша Лейк, на севере штата Нью-Йорк, чтобы получить образование в средней школе, а также была рукоположена в 2011 году.. В 2012 году она покинула хасидскую общину. В 2014 году поступила в  и cтала ЛГБТ-активисткой в США.

Каминг-аут 

В ноябре 2015 года Стайн попала в заголовки газет, когда призналась в своем блоге в трансгендерности и начала физический переход. Она фигурировала в некоторых крупных средствах массовой информации, включая The New York Times, New York Post, New York Magazine, NBC, The Daily Dot, и других. Она также засветилась на телевидении: на каналах CNN, Fox News, HuffPost Live, и Vice Canada. Она также появилась на нескольких международных телеканалах и во многих иностранных газетах и журналах на более чем 20 различных языках.

Когда Стайн покинула общину в 2012 году и стала атеисткой, её родители сказали, что «независимо от того, что происходит, что бы с тобой ни случилось, ты всё равно остаёшься нашим ребёнком». Однако после её каминг-аута отец Эбби сказал: «Ты понимаешь, что это означает, что я, возможно, больше не смогу с тобой общаться». С тех пор родители избегали её и вообще перестали с ней разговаривать. Её также возненавидели некоторые члены прежней общины, хотя в интервью Chasing News (короткометражная кинокомпания Fox News) она призналась, что пережила меньше презрения, чем многие могли ожидать.

Смена имени 
4 июня 2016 года Стайн отпраздновала свой переход и объявила о смене имени на Эбби Хава Стайн в Ромему, синагоге Возрождения евреев в Верхнем Вест-Сайде Нью-Йорка. В интервью HuffPost она заявила, что, хотя не верит в Бога, она хотела праздновать в синагоге:

Публикации 

Первая книга Стайн «Становление Евы: мой путь от ультраправого раввина к трансгендерной женщине» в форме мемуаров, была опубликована издательством Seal Press (Hachette) 12 ноября 2019 года .

Её труды также были опубликованы «Friendly Atheist» в «Queer Disbelief: Why LGBTQ Equality is an Atheist Issue» Камиллы Береджик под редакцией Хеманта Мехты. Стайн написала эссе специально для книги под названием «Женщина-транс (и бывший хасидский еврей): атеисты должны поддержать движение ЛГБТК».

Стайн также участвовала в издании «Драгоценности элула: Письмо к себе XII», сборника очерков, опубликованных исполнителем и автором песен и музыкальным продюсером Крейгом Таубманом. Ее эссе под названием «Dayeinu» («Достаточно» на иврите) было сосредоточено на вопросе «Что, если?» и исследовании вопроса «Что, если бы вы были рождены или воспитаны при других обстоятельствах».

Написала эссе для книги Кейя Блегвада «Розовый: Иллюстрация праздника цвета, от жвачки до линкоров», в котором описала своё личное отношение к розовому цвету, отношение хасидской общины к нему и свой взгляд на стереотипы женственности.

Активизм 
После каминг-аута Стайн создала онлайн-группу поддержки, чтобы помочь трансгендерам-иудаистам. Стайн также призаналась, что Facebook и сообщества онлайн-поддержки были её спасательным кругом, когда она покинула свою общину, что позволило ей осознать позитивную силу онлайн-сообществ.

В декабре 2015 года Эбби Стайн основала группу поддержки для транс-иудаистов. На первом собрании группы присутствовало 12 человек, большинство из которых были хасидами, борющимися со своей гендерной идентичностью. Активные блоги Стайн также позволили ей завоевать большую популярность в еврейской общине, и она стала образцом для подражания для бывших ультраортодоксальных евреев — и не только ЛГБТК.

После каминг-аута, Стайн также поучаствовала в нескольких модельных проектах, изображающих её жизнь и переход, которые были опубликованы на многочисленных сайтах. В интервью для «Refinery29» она рассказала: «Мне действительно понравились [съёмки], это помогло мне чувствовать себя более комфортно», и что она создаёт эти проекты, чтобы вдохновить других в их переходе. В 2018 году Эбби также снялась для нескольких фотосессий и фотопроектов в крупных модных журналах, таких как «Vogue» и «InStyle».

В дополнение к трансгендерной активности, Стайн также принимала участие в нескольких проектах, чтобы помочь тем, кто покидает ультраортодоксальное сообщество. Она работала с «Footsteps», и их канадской дочерней организацией, «Forward», ради которой она отправилась в Монреаль в 2016 году, чтобы помочь с запуском проекта. Кроме того, она с YAFFED заложила правовую основу, работая над улучшением образования в хасидских школах, для которых она также занималась политической работой.

Во время президентских праймериз Демократической партии 2020 года Стайн выступила суррогатом кампании Берни Сандерса.

Публичные выступления 
Первое публичное выступление Стайн было в рекламном ролике к празднованию 10-й годовщины «Footsteps» в 2013 году, где она давала интервью о личном опыте ухода из ультраортодоксальной еврейской общины. Примерно в то же время она также давала интервью The Wall Street Journal и Гаарец о своём опыте ухода из общины и борьбы за защиту. Она также начала выступать с публичными речами на эти темы.

Помимо публичных выступлений, она также ведёт занятия по гендерным вопросам в иудаизме, а также привлекает внимание трансгендеров из ортодоксальных общин. По состоянию на ноябрь 2016 года она выступала в нескольких университетах. Она также совершила более длительные выступления с речью в нескольких общинах в Монреале, области залива Сан-Франциско и нью-йоркской агломерации.

Начиная с 2016 года, Стайн также стала восходящей звездой, пользующейся спросом на выступлениях и конференциях, таких как франшиза Limmud, где на конференции в Нью-Йорке 2017 года она выступала больше, чем любой другой докладчик. Также выступала на международном уровне на таких мероприятиях, как ежегодная конференция Джойнт (организация) в Берлине и шавуот в Bathurst Jewish Community Centre в Торонто.

Большая часть мероприятий для Стайн связана с филиалами организации Гилель по всему миру. Согласно докладу Гилель за 2017 год, «Стайн посетила более 100 кампусов, поделившись своей историей с тысячами студентов в надежде научить их важности инклюзивности и того, что „иудаизм не противоречит квирт-сообществу“». Сотни студентов, которым она рассказывала о своей жизни, трансгендерности в иудаизме, интерсекциональности, политике, деятельности и убеждениях, касающихся сообщества ЛГБТК, и проводила консультации о том, как быть более инклюзивными.

Руководство Маршем женщин 

В начале 2019 года Стайн присоединилась к организации Марша женщин в качестве члена Руководящего комитета 2019 года. Несмотря на некоторые противоречия, связанные с Маршем и его руководством, Стайн сказала, что «убеждена, что, работая с людьми, участвующими в Марше женщин, мы можем добиться гораздо большего, взаимодействуя сообща, даже если есть некоторые моменты, из-за которых мы чувствуем себя некомфортно» и хочет «выразить солидарность с другими еврейскими женщинами, которые поддерживают марш на том основании, что он превратился в важную и растущую коалицию маргинальных групп, включая евреев, афроамериканцев, латиноамериканцев и представителей ЛГБТ».

Во время митинга после Марша Стайн также выступила на сцене вместе с Его Преподобием Жаки Льюисом, старшим священником Средней Соборной церкви и активистом-мусульманином Ремазом Абдельгадером, возглавив духовный призыв, открывая митинг. Во время своего выступления, которое она начала с традиционного приветствия «Шаббат шалом», она рассказала о марше к Исходу, возглавив аудиторию в песнопениях, осуждающих различные формы предрассудков и угнетения, с пением «Let It Go».

Она также призвала к единству, сказав, что «многие люди в СМИ пытаются разделить нас. Нас объединяет не то, что мы все одинаковы. Что нас объединяет, так это наши различия».

В 2020 году Стайн выступала с докладом на Марше женщин в Нью-Йорке, на площади Фоли.

Награды и премии 

 The Jewish Week 36 Under 36. В 2016 году The Jewish Week назвала её одной из «36 Under 36» молодых евреев, которые изменили мир, она стала первым транс-человеком, получившим эту награду.

 Footsteps Leadership Award. На праздновании «Footsteps» в 2016 году она получила награду за «Лучшее лидерство в продвижении историй Footsteps в литературе и гласности».
 New York Magazine: 50 причин любить Нью-Йорк. В 2015 году журнал New York Magazine посчитал её историю одной из 50 причин любить Нью-Йорк, заявив, что жители Нью-Йорка чрезмерно воспринимают транс-людей.

 9 еврейских ЛГБТК-активистов, которых нужно знать. В июне 2016 года «The Times of Israel» и «Еврейское телеграфное агентство» назвали её одним из девяти «наиболее влиятельных евреев, которые помогли выявить проблемы ЛГБТ и продолжают работу над принятием решений».

 Лидеры веры, ведущие борьбу за равенство ЛГБТ. В октябре 2017 года, в рамках LGBT History Month, она была названа Кампанией за права человека одним из девяти «лидеров веры, которые ведут борьбу за равенство ЛГБТ».

 CAFE 100. В апреле 2018 года бывший федеральный прокурор США Прит Бхарара назначил Cтайн в своей вступительной речи в рамках CAFE 100 «выдающимся человеком, меняющим ситуацию и предпринимающим действия для решения некоторых из самых насущных проблем в Америке и во всем мире».

 Награда ЛГБТК Прайд. В течение Pride month в июне 2018 года президент Бруклинского района Эрик Адамс представил Cтайн как часть «особой группы жителей Нью-Йорка ЛГБТ», чествуя её работу в ЛГБТК-сообществе, и особенно в прошлом хасидском ЛГБТ

 14 евреев, которые навсегда изменили историю квир-сообщества. В июне 2019 года «Еврейское телеграфное агентство» назвало Стайн одним из 14 «евреев, которые навсегда изменили историю квир-сообщества». Наряду с Джаз Дженнингс, раввином Сандрой Лоусон, Лесли Фейнберг, Магнусом Хиршфельд и другими.

 9 лидеров веры ЛГБТК, на которых следует обратить внимание в 2019 году. В сентябре 2019 года Center for American Progress назвал Стайн одним из 9 лидеров веры ЛГБТК, чьё «лидерство в настоящий момент заставляет их смотреть на лидеров критической веры в 2019 год и дальше». Согласно пресс-релизу CAP, «эти выдающиеся лидеры предложили мощное видение для реформирования системы уголовного правосудия, продвижения климатической справедливости, ликвидации системного расизма и многого другого».

 Forward 50. В декабре 2019 года Стайн была названа «Forward» одним из 50 американских евреев, «которые оказали на нас влияние, заинтриговали и вдохновили нас в этом году». В нём Стайн также описала своё обязательство зажигать шаббатные свечи.

 10 Women You Need to Know This Women’s History Month. В марте 2020 года в честь Women’s History Month Стайн была названа журналом «Moment» как одна из 10 «сильных и вдохновляющих женщин, которые работают над изменениями и производят впечатление.» Наряду с Мартой Нуссбаум, Робертой Каплан, Элис Шалви и доктором Рут.

 American Jewish Press Association Rockower Award, First Place Award for Excellence in Personality Profiles. В 2019 году Сими Горовиц получила награду за первое место за профиль Стайн «Эбби Стайн: гендерный переход через еврейскую линзу» в журнале «Moment» за выдающиеся достижения в профилях личности. AJPA прокомментировала, сказав, что «Эта часть пленяет человеческую природу Эбби Стейн, с обилием тихо раскрывающихся деталей (например, что она ест во время интервью). Впечатляющая работа».

Фильмография 
В дополнение к длинному списку интервью с крупнейшими национальными и международными новостными СМИ, Стайн также показали в нескольких телевизионных сегментах в Соединенных Штатах, Канаде, Израиле, Болгарии и не только — на английском языке, французском, иврите, болгарском, русском, испанском и идише.

Личная жизнь 
В 2010 году Стайн вступила в брак с Фрайди Горовиц, с которой у неё также был сын, Дувид. Союз был по договорённости, и пара встречалась только 15 минут до помолвки. Когда Стайн покинула общину, она развелась со своей женой. В интервью The Wall Street Journal сразу после развода она призналась, что «у них были хорошие отношения» и что во время бракоразводного процесса она смогла «добиться „нормального соглашения“, включая еженедельные посещения, совместную опеку, раздельные каникулы, совместное принятие решений о главных жизненных событиях и каждые вторые выходные с сыном».

См. также 
 Транс-женщина
 Хасидизм
 ЛГБТ-культура в Нью-Йорке
 Гендерная неконформность и религия

Примечания

Ссылки 
 «Счастливого прайда! Встречайте женщин, отмечающих этот день по всей стране» — интервью с Эбби на Yahoo для Pride Month 2016

Трансгендерные и транссексуальные женщины
Активисты ЛГБТ-движения в США
Деятели трансфеминизма
Хасидизм
Писательницы США XXI века
Википедия:Биографии современников
Выпускники Колумбийского университета
Выпускники Школы общеобразовательных предметов Колумбийского университета